Die vorgezogene Parlamentswahl im slowakischen Teil der Tschechoslowakei im Jahr 1992 zum Slowakischen Nationalrat innerhalb der Wahlen zur Föderalen Versammlung fand am 5. und 6. Juni 1992 statt. Es waren 150 Parlamentssitze zu vergeben.

Die Wahl war auch die letzte innerhalb der Tschechoslowakei; diese teilte sich zum 1. Januar 1993 in Tschechien und die Slowakei.

Wahlsystem 
Gewählt wurde nach dem Verhältniswahlverfahren und es gab eine Sperrklausel von 5 %. Die Legislaturperiode betrug 4 Jahre; auch sie endete vorzeitig.

Teilnehmende Parteien 
23 politische Parteien und Bewegungen traten zur Wahl an.

Wahl 
Die Wahlbeteiligung war mit 84,20 % immer noch sehr hoch, aber es war trotzdem ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum letzten Wahljahr.

Insgesamt waren rund 3,8 Mio. Wahlberechtigte dazu aufgerufen am 5. und 6. Juni 1992 ihre Stimme abzugeben.

Wahlergebnis

Slowakischer Nationalrat

Föderale Versammlung (slowakischer Teil) 

Kronika Slovenska 2, Dušan Kováč et al., 1999, Fortuna Print, S. 527 (slowakisch)

Folgen 
Nach den Wahlen entstand eine Koalition aus HZDS und SNS, die die zweite Regierung von Vladimír Mečiar bildete; damit löste sie die „Interimsregierung“ von Ján Čarnogurský ab. Im Rest des Jahres 1992 bereitete sich die Tschechoslowakei zur Teilung vor; am 1. September 1992 wurde die neue slowakische Verfassung vom Nationalrat verabschiedet und am 3. September auch unterzeichnet. Am 25. November 1992 wurde vom föderalen Parlament das Gesetz über die Auflösung der Tschechoslowakei genehmigt; damit war die Teilung in Tschechien und die Slowakei in der Mitternacht am 31. Dezember 1992 perfekt.

Weblinks 
 Slowakisches Statistisches Amt Offizielle Webseite (slowakisch, englisch)
 Nationalrat Offizielle Webseite (slowakisch, englisch)

Siehe auch 
 Nationalrat der Slowakischen Republik
 Politisches System der Slowakei

Einzelnachweise 

1992
Slowakei